John Nelson podría referirse a:

John Nelson, director de orquesta estadounidense.
John Nelson, botánico inglés.
John Nelson, marino del Reino Unido que combatió en la escuadra de las Provincias Unidas del Río de la Plata en la campaña de 1814.